Pudding – alimento tipico dei Paesi anglofoni
 Pudding – fiume degli Stati Uniti d'America
 Pudding Butte – butte dell'Antartide
 Pudding Lane – strada di Londra
 Pudding Shop – ristorante di Istanbul
 Charlotte Pudding – personaggio del fumetto e serie animata One Piece

Altri progetti